Sciencefiction, een genre in onder meer film en literatuur
Science Fiction (film), een film uit 2002 van Danny Deprez